Andreev, Andreïev ou Andreyev (masculin ; ) est un patronyme composé à partir du prénom André ou Andreï.

Personnalités

Andreev 

  (1939-), physicien russe (voir réflexion d'Andreev) ;
 Andrey Andreev (1974-), homme d'affaires russe ;
 Mina Andreeva (1983-), avocate et politologue germano-bulgare ;
 Pavel Andreev (1978-) athlète ouzbèke, champion d'Asie d'épreuves combinées ;
 Yordan Andreev (1994-), coureur cycliste bulgare.

Andreïev 

Alexandre Andreïev 
 Alexandre Nikolaïevitch Andreïev (1821-1880), amiral russe qui a pris part à la défense de Sébastopol ;
 Alexandre Alexandovitch Andreïev (1901-1937), archiprêtre de Moscou, canonisé en 2000 par l'Église orthodoxe russe ;
 Alexandre Igniatievitch Andreïev (1887-1959), historien russe ;
 Alexandre Fiodorovitch Andreïev (1939-), scientifique et physicien russe ;
 Alexandre Iakovlevitch Andreïev (1797-1878), architecte russe.

Andreï Andreïev

 Andreï Andreïevitch Andreïev, homme d'État soviétique (1895-1971), membre du Comité central (1920-1921 - 1922-1961), membre du Poltiburo du Comité central (1932-1952 - 1926-1930), membre du Comité exécutif d'URSS, membre du Soviet suprême de l'URSS (1937-1932), commissaire du peuple à l'Agriculture de l'URSS (1943-1946).
Andreï Parfenovitch Andreïev, kontr-admiral de la Marine impériale de Russie (1855-1924), il prit part à la Guerre russo-japonaise de 1904-1905).
 Boris Fiodorovitch Andreïev, acteur soviétique, (1915-1982).
 Andreï Alexeïevitch Andreïev, Héros de la Grande guerre patriotique (1919-1949).
 Andreï Matveïevitch Andreïev, Héros de l'Union soviétique (1905-1983)

Boris Andreïev
 Boris Fiodorovitch Andreïev, acteur soviétique (1915-1982).
 Boris Vassilievitch Andreïev, tireur sportif soviétique (1906-1987).

Daniel Andreïev
Daniel Leonidovitch Andriev, poète, écrivain, philosophe russe (1906-1959).

Ievgueni Andreïev
 Ievgueni Nikolaïevitch Andreïev, Héros de l'Union soviétique, (1926-2000).

Fiodor Andreïev
 Fiodor Andreïevitch Andreïev, physiopathologue et thérapeute russe (1879-1952).
 Fiodor Konstaninovitch Andreïev, archiprêtre et théologien russe (1887-1929).

Iouri (Youri) Andreïev 
 Iouri Andreïevitch Andreïev, critique littéraire et journaliste russe (1930-).
 Iouri Viktorovitch Andreïev, helléniste et historien soviétique (1937-1998)

Ivan Andreïev 
 Ivan Ivanovitch Andreïev, chimiste russe (1880-1919).

Igor Andreïev
 Igor Andreïev, joueur de tennis, (1983-), il remporta la Coupe Davis en 2006 au sein de l'équipe de Russie.

Kirill Andreïev
 Kirill Alexandrovitch Andreïev, chanteur russe (1971-).

 Konstantin Andreïev
 Konstantin Alekseïevitch Andreïev, mathématicien russe (1848-1921).

Lev Andreïev
 Lev Nikolaïevitch Andreïev, biologiste, immunologiste russe (1931-2006).

Leonid Andreïev

 Leonid Andreïev (1983-), athlète de citoyenneté ouzbek et d'ethnicité russe.
 Leonid Grigorievitch Andreïev, critique littéraire russe (1922-2001).
 Leonid Nikolaïevitch Andreïev, écrivain russe (1871-1919), en Russie, il est considéré comme le fondateur de l'expressionnisme, auteur de Angel (1899), La Terre (1903), Ivan (1908), Mes Notes (1908), Silence (1900), Pensée (1902), L'Histoire des sept pendus (1909), etc.

Mikhaïl Andreïev
 Mikhaïl Vassilievitch Andreïev, poète russe (1954-) auteur de Feuille de lumière (1981).
 Mikhaïl Stepanovitch Andreïev, linguiste et ethnographe russe (1873-1948).

Nikita Andreïev
 Nikita Andreïev, footballeur estonien d'ethnicité russe (1988-), attaquant à l'Ajax de Tallinn (2005), au F.C. Levada (2006).

Nikolaï Andreïev
 Nikolaï Andreëivitch Andreïev, sculpteur et artiste graphiste russe (1873-1932), quelques-unes de ses œuvres : Le Mémorial de Nikolaï Vassilievitch Gogol à Moscou (1909), Mémorial d'Alexandre Nikolaïevitch Ostrovsky.
 Nikolaï Dmitrievitch Andreïev, linguiste russe (1920-1997).
 Nikolaï Nikolaïevitch Andreïev, physicien, académicien soviétique (1880-1970).
 Nikolaï Petrovitch Andreïev, folkloriste, historien de la littérature (1892-1942).
 Nikolaï Platonovitch Andreïev, photographe russe (1882-1947).

Piotr Andreïev
 Piotr Andreïev, réalisateur et scénariste polonais (1947-).

Pavel Andreïev
 Pavel Andreïev, amiral de la Marine impériale de Russie
 Pavel Zakharovitch Andreïev, chanteur russe (baryton basse) (1874-1950), il se produisit au théâtre Kirov de Léningrad (1909 à 1948), il fut également professeur au Conservatoire de Léningrad (1926).
 Pavel Andreïev (1983-), triathlète russe, multiple champion du monde et d'Europe de triathlon d'hiver.

Sergueï Andreïev
 Sergueï Vassilievitch Andreïev, joueur de football soviétique et entraîneur ukrainien du club de football kazakh Atyrau (1956-), carrière : médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1980, meilleur buteur de ces Jeux Olympiques (5 buts).

Vadim Andreïev

 Vadim Andreïev, poète et romancier russe (1902-1976).
 Vadim Andreïev, acteur russe, (1958-). Quelques films : Le Carnaval (1982), Superman (1990), Les Parisiens (2008).

Vassili Andreïev
 Vassili Vassilievitch Andreïev, musicien, chef d'orchestre, compositeur russe (1861-1918), il fut un virtuose de la balalaïka.

Viktor Andreïev
 Viktor Andreïevitch Andreïev, athlète russe (1936-).
 Viktor Nikolaïevitch Andreïev, traducteur russe (1948-).
 Viktor Andreïev, architecte russe (1905-1988).

Vladimir Andreïev
 Vladimir Alekseïevitch Andreïev, acteur et directeur de théâtre russe, (1930-)
 Vladimir Andreïev, joueur de basket-ball soviétique (1945-), médaille de bronze au Championnat du monde de 1967, champion d'Europe 1967-1969, 1971, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968.
 Vladimir Vassilievitch Andreïev, athlète russe (1966-), médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney (2000)  marche, champion d'Europe à Munich (2002), en 2005, il fut déclaré positif à une substance dopante.

Andreyev 
 Alexander Andreyev (1949), historien et tibétologue russe. 
 Aleksandrs Andrejevs (1979), joueur de hockey sur glace letton, d'ethnicité russe.
 Samuel Andreyev (1981-), compositeur canadien.